Lindman est un patronyme porté notamment par :

 Åke Lindman (1928-2009), acteur et réalisateur finlandais ;
 Arvid Lindman (1862-1936), homme politique, officier naval et industriel suédois ;
 Bo Lindman (1899-1992), pentathlonien suédois, spécialiste de l'épée ;
 Carl Axel Magnus Lindman (1856-1928), botaniste et illustrateur botanique suédois ;
 Hans Lindman, (1884-1957), joueur de football international suédois ;
 Pia Lindman (1965-), photographe finlandaise ;
 Sven Lindman (1910-1983), professeur finlandais ;
 Sven Lindman (1942-), footballeur suédois.